Pip kan avse:

Karaktärer i litteratur och film
 Pip – kanariefågel  i Looney Tunes, se Sylvester och Pip
 Pip –figur i den tecknade serien Pellefant
 Phillip "Pip" Pirrip – protagonisten i Charles Dickens bildningsroman Lysande utsikter
 Philip "Pip" Pirrup – karaktär i serien South Park, se Lista över rollfigurer i South Park
 Pipp – en hob och romanfigur i J.R.R. Tolkiens värld, se Peregrin Took

Förkortningar
 PiP – en miniatyrbild som visas på en skärm, 
 PIP – ett politiskt parti i Puerto Rico, se Puertoricanska Självständighetspartiet 
 PIP – festival i Karlstad, se Putte i parken
 PIP – franskt företag som tillverkade bröstimplantat, se Poly Implant Prothèse
 PIP - enhet som definierar värdeförändringen mellan två valutor vid fjärde decimalen: 1,2345 → 1,2346 = upp en pip; 1,2345 → 1,2334 = ner 11 pips. Pip är en engelsk förkortning för Percentage in point.

Annat
 Pip (kärl) – rörformig del på utsidan av ett kärl, på nederdelen av en tratt eller på utblåssidan av en bälg